Чемпіонат Шотландії з футболу 1991—1992 — 95-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1992
Шотландія
Шотландія